Un hagionyme est un nom de saint. Il existe des saints dans plusieurs religions : monothéistes (chrétienne, musulmane, juive, etc.), mais aussi les religions polythéistes.

Distinctions 
Un hagionyme utilisé comme nom de lieu, est alors appelé hagiotoponyme. 

Un hagionyme se distingue du hiéronyme, nom sacré employé comme nom propre, et du théonyme, nom de divinité employé comme nom de lieu ou comme nom propre.

Liens entre hagionymie et toponymie 
Généralement, les hagionymes produisent des toponymes mais de temps à autre, un personnage reconnu comme « saint » dans le milieu local a pris comme nom celui de l'endroit où il est vénéré. Par exemple saint Guinefort est issu d'un toponyme composé de « guen », blanc, pur, et de « frout », eau vive, torrent. Guinefort signifie donc « le ruisseau vif et pur ».

Influence des hagionymes 
Si les hagionymes ont une influence considérable sur les toponymes, ils ont également une grande influence sur les noms de nombreux éléments de la vie courante : bâtiments, écoles, bateaux...

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Toponyme

Liens externes 
 Article sur le processus de formation et d’évolution des hagionymes
 Hagiotoponymie de la Grèce, Robert Aymard, Nouvelle revue d'onomastique, Année 1999  33-34  pp. 191-234

Dénomination d'une personne
Néologisme